Мухраново () — село в Илекском районе Оренбургской области. Единственный населенный пункт сельского поселения Мухрановский сельсовет. 

На окраине села озеро Пряничное — старица реки Заживная.

История 
Местные жители название села связывают с именем некого муллы Мухаррама.

Бывший форпост Мухрановский Уральского уезда Уральской области. В форпосте были мечеть и церковь. Количество прихожан мечети в 1900 г. составляло 1072 чел.

С а по 1919 год посёлок был центром Мухрановской станицы Уральского казачьего войска.

В 1965 году было выстроено новое здание средней школы.

Население 

Жители преимущественно русские (57 %) и татары (40 %). Идет убыль населения.

Известные уроженцы 
 Ширван Гизатов — Герой Советского Союза; в селе ему установлен бюст и его именем названа одна из улиц.

Примечания 

Населённые пункты Илекского района